plurale di testo o di teste.

Carlo Vittorio Testi – artista italiano
Costantino Testi – vescovo cattolico italiano
Fulvio Testi – poeta e diplomatico italiano
Erio Testi – imprenditore motociclistico italiano
Fabio Testi – attore cinematografico italiano
Flavio Testi – compositore e musicologo italiano
Francesco Testi – attore italiano

Viale Fulvio Testi – strada radiale di Milano